Tapeinidium är ett släkte av ormbunkar. Tapeinidium ingår i familjen Lindsaeaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Tapeinidium